Vesterbrogade er et almindeligt gadenavn og der findes gader med navnet i en række danske byer:
 Vesterbrogade
 Vesterbrogade (Århus)
 Vesterbrogade (Fredericia)
 Vesterbrogade (Vejle)
 Vesterbrogade (Struer)
 Vesterbrogade (Nørresundby)
 Vesterbrogade (Struer)
 Vesterbrogade (Grindsted)
 Vesterbrogade (Silkeborg)
 Vesterbrogade (Gilleleje)
 Vesterbrogade (Maribo)